Argo Records bezeichnet:

 Argo Records (US-amerikanisches Musiklabel), ein Plattenlabel aus den Vereinigten Staaten
 Argo Records (britisches Musiklabel), ein Plattenlabel aus Großbritannien